Череватенко Леонід Васильович — український поет, мистецтвознавець, кінокритик, сценарист
 Череватенко Віктор Якович — український письменник зі Слобожанщини.
 Череватенко Іван Якович — український письменник

Українські прізвища
Прізвища на -енко